Лунг:

Религия и мифология 
 Лунг (Тибетский буддизм) — одна из концепций Ваджраяны, обозначающая движение энергии.
 Конь ветра (лунг-та) — символ в тибетском буддизме.
 Лунг — в хантыйской мифологии дух.

Иероглиф 
 龍 (лунг) — иероглиф со значением «дракон»

Топонимы 
 Лунг — ландшафтный заказник местного значения, расположенный в Измаильском районе Одесской области.
 Лунг — деревня в Непале.
 Лунг — деревня в Тибете.
 Лунг-Еган — река в России, приток реки Сороминской.
 Лунг-Еган — река в России, приток Колик-Егана.

Персоналии 
 Лунг, Силвиу (род. 1956) — румынский футболист, вратарь сборной Румынии.
 Лунг, Силвиу (род. 1989) — румынский футболист, вратарь клуба «Кайсериспор» и сборной Румынии.

См.также 
 Lungs — дебютный студийный альбом Florence and the Machine